Анда Чакша (; 11 июля 1974 года) — латвийский врач, министр здравоохранения Латвии с июня 2016 года по январь 2019 года.

С 2011 по 2016 год — руководитель Детской клинической университетской больницы. Состоит в конвенте советников Рижского университета им. Страдыня. Работала психотерапевтом в клинике пластической хирургии доктора Гилиса.

Образование 
 В 1999 году получила образование врача в Латвийской медицинской академии.
 В 2002 году завершила специализацию в педиатрии.
 В 2007 году получила степень магистра в сфере управления бизнесом в Рижской международной высшей школе экономики и бизнес-администрирования.

Примечания 

Кабинет Мариса Кучинскиса
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Медики Латвии
Министры здравоохранения Латвии
Выпускники Рижского университета имени Страдыня